Drill, állat
 Drill, zenei stílus
 Drill település az USA Virginia államában